

Ворог 
 Принциповий противник чого-небудь.
 Супротивник — той, хто перебуває в стані ворожнечі, боротьби з ким-небудь; недруг.

У військовій справі 
 Ворог — суб'єкт, який намагається, або погрожує знищити, або вбити супротивника, завдає значної непоправної шкоди, становить смертельну загрозу найціннішому оточенню, планує зруйнувати вашу державу, відібрати у вас волю .

У культурі 
 «Ворог мій» — кінофільм, знятий за мотивами однойменного роману Баррі Лонгіера, що завоював в 1980 році премії «Х'юго» і «Неб'юла».
 «Ворог» — канадський фільм 2013 року
 «Ворог» — прізвисько одного з основних персонажів трилогії «Володар перснів».
 «Ворог» — детективний роман англійського письменника Лі Чайлда

У політиці 
 Ворог народу — термін, введений за часів Французької революції для позначення супротивників політичного режиму.

У сільському господарстві 
 Шкідник сільськогосподарських рослин, лісу і т. ін.

Див. також 

 Дружба (значення)
 Особистий ворог
 Супостат